Ptoboroa är ett släkte av mossdjur. Ptoboroa ingår i familjen Batoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Ptoboroa